Riverdánce — театрализованное танцевальное степ-шоу.

История 
Танцевальное шоу Riverdance впервые было представлено в антракте Конкурса песни «Евровидение» 1994 30 апреля. В этом выступлении участвовали чемпионы по ирландским танцам Джин Батлер и Майкл Флэтли и кельтский хор Anúna; музыка была написана композитором Биллом Уиланом. Флэтли сам был хореографом своей партии, Джин Батлер поставила танцы и для себя, и для всей остальной труппы. Многие из участников этого выступления позже исполняли ключевые партии в последующих постановках Riverdance the Show. Riverdance был спродюсирован и срежиссирован семейной парой, Джоном МакКолганом и Мойей Доэрти.

В ноябре 1994 года в Дублине началась продажа билетов на первое шоу Riverdance, которое было показано в Point Theatre 9 февраля 1995 года. Шоу шло в течение 5 недель, все билеты на него успешно раскупались.

Майкл Флэтли покинул шоу, сообщив, что у него возникли творческие разногласия относительно проведения шоу в Лондоне с прочими участниками труппы. На роль солиста был приглашен танцор Колин Данн, который гастролировал с шоу вплоть до своего ухода из него в 1998 году. На 2017 год главный солист Патрик Мойлес.

Riverdance до сих пор выступает по всему миру, хотя и в сокращённом формате.

Танцевальные и музыкальные номера шоу

Ссылки 
 Официальный веб-сайт
 Неофициальный русскоязычный сайт

Шоу ирландского танца
Спектакли 1995 года